Чађавица Средња може да се односи на:

 Чађавица Средња (Нови Град), насељено мјесто у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Чађавица Средња (Бијељина), насељено мјесто у општини Бијељина, Република Српска, БиХ

Види још 
 Чађавица